Siergiej Władimirowicz Nabokow – poeta, pedagog, brat pisarza Vladimira Nabokova
 Siergiej Dmitrijewicz Nabokow – polityk, generał, stryj  pisarza Vladimira Nabokova